В парному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі виграли титул, у фіналі перемігши пару Флоренца Міхай і Бетсі Нагелсен 6-2, 2-6, 7-6.

Основна сітка

Посилання 

Italian Open (теніс)